Esta é uma lista completa de actores e outros profissionais que trabalharam na série norte-americana Roswell.

Criação
Jason Katims

Adaptado dos livros de
 Melinda Metz

Elenco de actores

 Shiri Appleby ...  Liz Parker (61 episódios, 1999-2002)
 Jason Behr ...  Max Evans (61 episódios, 1999-2002)
 Katherine Heigl ...  Isabel Evans (61 episódios, 1999-2002)
 Brendan Fehr ...  Michael Guerin (61 episódios, 1999-2002)
 Majandra Delfino ...  Maria DeLuca (60 episódios, 1999-2002)
 William Sadler ...  Sheriff Jim Valenti (53 episódios, 1999-2002)
 Nick Wechsler ...  Kyle Valenti (50 episódios, 1999-2002)
 Colin Hanks ...  Alex Whitman (38 episódios, 1999-2001)
 Emilie de Ravin ...  Tess Harding (28 episódios, 2000-2002)
 John Doe ...  Jeffrey 'Jeff' Parker / ... (18 episódios, 1999-2002)
 Garrett M. Brown ...  Phillip Evans (18 episódios, 2000-2002)
 Adam Rodriguez ...  Jesse Ramirez (17 episódios, 2001-2002)
 Jason Peck ...  Deputy Hanson / ... (15 episódios, 1999-2002)
 Mary Ellen Trainor ...  Diane Evans (11 episódios, 1999-2002)
 Devon Gummersall ...  Sean DeLuca (8 episódios, 2001)
 Julie Benz ...  Kathleen Topolsky (7 episódios, 1999-2000)
 Steve Hytner ...  Milton Ross (7 episódios, 1999-2000)
 Jim Ortlieb ...  Nasedo / ... (7 episódios, 2000)
 Desmond Askew ...  Brody Davis (7 episódios, 2000-2001)
 Diane Farr ...  Amy DeLuca (7 episódios, 1999-2001)
 Michael Chieffo ...  Mr. Seligman (7 episódios, 2000-2002)
 Sara Downing ...  Courtney Banks (6 episódios, 2000)
 Jo Anderson ...  Nancy Parker (6 episódios, 1999-2001)
 Jeremy Davidson ...  Grant Sorenson (5 episódios, 2000-2001)
 David Conrad ...  Agent Daniel Pierce / ... (5 episódios, 2000)
 Joseph Williams ...  Singer / ... (5 episódios, 2000-2002)
 Michael Horse ...  Deputy Owen Blackwood (4 episódios, 1999)
 Richard Anthony Crenna ...  Agent Baxter (4 episódios, 1999)
 Gretchen Egolf ...  Vanessa Whitaker (4 episódios, 2000)
 Daniel Hansen ...  Young Max / ... (4 episódios, 1999-2000)
 Zoe K. Nutter ...  Young Isabel / ... (4 episódios, 1999-2000)
 Erica Gimpel ...  Agent Suzanne Duff (4 episódios, 2001)
 Allison Lange ...  Laurie Dupree (4 episódios, 2001)
 Yolanda Lloyd ...  Ms. Hardy (3 episódios, 1999)
 Richard Schiff ...  Agent Stevens (3 episódios, 1999)
 Ned Romero ...  River Dog (3 episódios, 1999-2000)
 Robert F. Lyons ...  Hank Whitmore (3 episódios, 1999-2000)
 Jonathan Frakes ...  Ele Próprio / ... (3 episódios, 1999-2001)
 Nicolas Stratton ...  Jovem Michael (3 episódios, 1999-2001)
 Robert Katims ...  Judge (3 episódios, 2000-2001)
 Ted Rooney ...  Mr. Whitman (3 episódios, 2000-2001)
 Jacob Bruce ...  Agente Samuels / ... (3 episódios, 2000)
 Miko Hughes ...  Nicholas Crawford (3 episódios, 2000)
 Martin Starr ...  Monk / ... (3 episódios, 2001-2002)
 Woody Brown ...  Major Carlson (2 episódios, 2002)
 Winnie Holzman ...  Madame Vivian (2 episódios, 2000-2002)
 Robert Neary ...  Moss (2 episódios, 1999)
 Joe Camareno ...  Paramedic (2 episódios, 1999)
 Ebonie Smith ...  Genoveve (2 episódios, 1999)
 Zack Aaron ...  Heavy Metal Kid (2 episódios, 1999)
 Eve Brent ...  Bess Covendall (2 episodes, 2001-2002)
 Yorgo Constantine ...  Agente Burns (2 episódios, 2001-2002)
 Ashley Johnson ...  Eileen Burrows (2 episódios, 2002)
 Wendle Josepher ...  Jennifer (2 episódios, 1999-2000)
 Morgan Fairchild ...  Meris Wheeler (2 episódios, 2002)
 Kevin Weisman ...  Larry (2 episódios, 1999-2000)
 Jack Donner ...  Clayton Wheeler (2 episódios, 2002)
 Tod Thawley ...  Eddie (2 episódios, 1999)
 Alison Ward ...  Deb (2 episódios, 2001)
 Channing Carson ...  Liz aos 7 anos/ ... (2 episódios, 1999-2000)
 Dan Martin ...  Reitor (2 episódios, 1999-2000)
 Gunnar Clancey ...  Agente Bello (2 episódios, 2000)
 Kevin Cooney ...  Dr. Malcolm Margolin (2 episódios, 2000)
 John Cullum ...  James Valenti Sr. (2 episódios, 2000)
 Richard Dorton ...  Agente Levin (2 episódios, 2000)
 Jason Winston George ...  Agente Matthison / ... (2 episódios, 2000)
 Fernando Negrette ...  Homem Latino (2 episódios, 2000)
 Jenny O'Hara ...  Ida Crawford (2 episódios, 2000)
 Stephen O'Mahoney ...  Agent Morris / ... (2 episódios, 2000)
 Clayne Crawford ...  Billy Darden (2 episódios, 2001-2002)
 Dayton Callie ...  Joey Ferrini (2 episódios, 2001)
 Dennis Christopher ...  Bobby Dupree (2 episódios, 2001)
 Ivonne Coll ...  Ms. Ramirez (2 episódios, 2001)
 Spence Decker ...  Kivar (2 episódios, 2001)
 Jeremy Guskin ...  Derek (2 episódios, 2001)
 Joe Pantoliano ...  Kal Langley (2 episódios, 2001)
 Michael Peña ...  Fly (2 episódios, 2001)
 Earl Poitier ...  George (2 episódios, 2001)
 Steven Roy ...  Steve (2 episódios, 2001)
 Heidi Swedberg ...  Meredith Dupree (2 episódios, 2001)
 Keith Szarabajka ...  Dan Lubetkin (2 episódios, 2001)
 Meredith Scott Lynn ...  Dominique Lazar (2 episódios, 2002)

Roswell (série)
Roswell